Strawberry Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Strawberry Island (Alaska)
 Strawberry Island (Cheboygan County, Michigan)
 Strawberry Island (Chippewa County, Michigan)
 Strawberry Island (St. Clair County, Michigan)
 Strawberry Island (Erie County, New York)
 Strawberry Island (Hamilton County, New York)
 Strawberry Island (Franklin County, Washington)
 Strawberry Island (Island County, Washington)
 Strawberry Island (Skagit County, Washington)
 Strawberry Island (Dodge County, Wisconsin)
 Strawberry Island (Vilas County, Wisconsin)

in Kanada:
 Strawberry Island (Ontario)
 Strawberry Island (British Columbia)